Jana Čepelová e Chantal Škamlová erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

An-Sophie Mestach e Demi Schuurs hanno battuto in finale 6–2, 6–3, Eri Hozumi e Miyu Katō.

Teste di serie

  Irina Chromačëva /  Julija Putinceva (terzo turno)
  Eugenie Bouchard /  Mónica Puig (secondo turno)
  Natalija Kostić /  Ilona Kramen' (semifinali)
  Margarita Gasparjan /  Dar'ja Gavrilova (terzo turno)

  Nastja Kolar /  Danka Kovinić (secondo turno)
  An-Sophie Mestach /  Demi Schuurs (campionesse)
  Tang Haochen /  Tian Ran (secondo turno)
  Lucia Butkovská /  Anna Schmiedlová (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2011